

Anno 
 324 o 324 a.C.

Codici 
 324 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Shaho Station, del Peking Observatory, in Cina

Matematica 
 324 – numero